Paragorgopis är ett släkte av fjärilar. Paragorgopis ingår i familjen rotfjärilar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rotfjärilar
Paragorgopis